Madrigal steht für:

 Madrigal (Literatur), eine literarische Form
 Madrigal (Musik), eine musikalische Form des 16. und 17. Jahrhunderts
 eine dazu nicht verwandte musikalische Form des 14. Jahrhunderts, siehe Trecento-Madrigal
 Madrigal (Käse), eine französische Käsesorte
 Madrigal de las Altas Torres, eine Stadt nordöstlich von Madrid
 das Stadion des spanischen Fußballvereins FC Villarreal, siehe El Madrigal
 Madrigal (Caylloma), Ort und Distrikt in Peru

Madrigal ist der Familienname folgender Personen:
 Al Madrigal (* 1971), US-amerikanischer Comedian und Schauspieler
 Alejandro Madrigal Alpizar (* 1982), costa-ricanischer Tennisspieler
 Alonso Fernández de Madrigal († 1455), spanischer Bischof
 Diego Madrigal (* 1989), costa-ricanischer Fußballspieler
 Inés Madrigal (* 1969), spanische Aktivistin
 Michelle Madrigal (* 1987), philippinische Schauspielerin
 Pacita Madrigal-Warns (1915–2008), philippinische Politikerin
 Roberto Madrigal Gallegos (* 1967), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tuxpan
 Xavier Madrigal-Sánchez (* 1935), mexikanischer Botaniker

Siehe auch: